Charles Mills puede hacer referencia a:

 Charles Mills (1755–1826), Miembro del Parlamento británico por Warwick.
 Charles Mills, I baronet (1792–1872), banquero británico.
 Charles Mills, I barón de Hillingdon (1830–1898), Miembro del Parlamento británico por Northallerton y Western Kent.
 Charles Mills, II barón de Hillingdon (1855–1919), Miembro del Parlamento británico por Sevenoaks.